Antonio Venditti – politico italiano
Antonio Venditti – scultore italiano